De Arctic Rally Finland 2021, formeel Arctic Rally Finland Powered by Capitalbox 2021, was de eerste editie van de Arctic Rally Finland in het wereldkampioenschap rally en de tweede ronde van het wereldkampioenschap rally in 2021. Het was de 605e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Rovaniemi. Deze wedstrijd werd aan de kalender toegevoegd nadat de Rally van Zweden vanwege de coronapandemie werd geannuleerd.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Power Stage 
 Extra punten werden verdeeld voor de vijf beste tijden over de 22,47 kilometer lange Power Stage aan het einde van de rally.

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Rally in 2021
Autosport in Finland
Sportevenement in Finland